Lexis steht für:

 Ernst Joseph Lexis (1808–1884), deutscher Arzt und Politiker
 Wilhelm Lexis (1837–1914), deutscher Mathematiker und Statistiker

 LexisNexis, ein kommerzieller Host für Finanz- und Rechtsinformationen